Канбаши́ () — район городского подчинения городского округа Ордос автономного района Внутренняя Монголия (КНР).

История 
В 2003 году власти Ордоса, в связи с нехваткой воды в существующей застройке района Дуншэн, начали строительство новой урбанизированной зоны в 25 км от неё, в районе трёх водоёмов у двух ранее существовавших там деревень. В 2006 году в составе района Дуншэн был образован Новый район Канбаши. В 2009 году этот новый урбанизированный район стал известен всему миру, так как о нём сделала репортаж «Аль-Джазира», назвав «городом-призраком». В 2012—2014 годах о нём был снят документальный фильм «The Land of Many Palaces».

В 2016 году Канбаши был выделен из состава района Дуншэн в отдельный район городского подчинения.

Административное деление 
Район Канбаши делится на 3 уличных комитета.

Примечания

Ссылки 
 Документальный фильм «The Land of Many Palaces» (youtube.com)

Районы Ордоса